Santuario della Madonna degli Angeli di Aulla
Santuario della Madonna degli Angeli di Cuneo
Santuario della Madonna degli Angeli di Sant'Elpidio a Mare
Santuario della Madonna degli Angeli di Cassano delle Murge
Santuario della Madonna degli Angeli di Cervia